Francisco Rodríguez – meksykański piłkarz
 Francisco Rodríguez – prezydent Panamy
 Francisco Rodríguez – wenezuelski bokser, mistrz olimpijski
 Francisco Rodríguez – portorykański judoka
 Francisco Rodríguez – wenezuelski baseballista

 Francisco Rodríguez – meksykański kolarz